Григорий Терентьевич Тесля () — советский актёр театра и кино. Заслуженный артист Украинской ССР.

Биография 
Родился 21 января 1909 года в местечке Кобеляки Полтавской губернии Российской империи.

Из семьи крестьянина-бедняка, окончил 4 класса начальной школы, из-за бедности был вынужден оставить учёбу и идти в батраки к кулаку.

В 1925 году уехал на Донбасс, работал шахтёром, с 1933 года — слесарем Завода имени Ильича в городе Мариуполь.

В 1936—1942 годах — актёр Ворошиловградского областного драматического театра.

Участник Великой Отечественной войны, служил в составе 45-й железнодорожной военной бригады.

В 1944—1952 годах — актёр Дрогобычского украинского драматического театра.

В 1952—1960 годах — актёр Киевского украинского драматического театра им. И. Франко.

С 1960 года — актёр Киевской киностудии имени А. Довженко, сыграл в более чем 30 фильмах.

Жил в Киеве. Умер 4 января 1968 года, похоронен на Байковом кладбище.

Фильмография 

 1954 — Мартин Боруля — Гервасий Гуляницкий, богатый шляхтич
 1955 — Педагогическая поэма — Халабуда (нет в титрах)
 1956 — Кровавый рассвет — полицейский
 1956 — Павел Корчагин — предгубисполкома
 1956 — Суета (фильм-спектакль) — Макар Барильченко, старый казак — главная роль
 1957 — Рождённые бурей — революционный рабочий
 1957 — Штепсель женит Тарапуньку — Прокоша
 1958 — Киевлянка — господин в ресторане (нет в титрах)
 1958 — Улица молодости — работник (нет в титрах)
 1959 — Григорий Сковорода — ризник Козак (нет в титрах)
 1959 — Олекса Довбуш — казак Михайло
 1960 — Кровь людская — не водица — гармонист
 1960 — Люди моей долины — председатель колхоза
 1960 — Прощайте, голуби — майор-пожарный
 1961 — А если это любовь? — фронтовик с орденами
 1961 — Гулящая — купец (нет в титрах)
 1961 — За двумя зайцами — жандарм (нет в титрах)
 1961 — Лесная песня — иноземец (нет в титрах)
 1961 — Наш общий друг — Иван Федотович Глотаймуха
 1962 — Большая дорога / Velká cesta (СССР, Чехословакия) — булочник (нет в титрах)
 1962 — В мёртвой петле — рыбак
 1962 — Здравствуй, Гнат — мужчина на берегу
 1962 — Королева бензоколонки — седой водитель
 1962 — Цветок на камне — шахтер (нет в титрах)
 1963 — Бухта Елены — старый рыбак
 1963 — Люди не всё знают — Марко Синица, пасечник
 1964 — Ракеты не должны взлететь — Кёрн
 1964 — Сумка, полная сердец — начальник строительства (нет в титрах)
 1965 — Гадюка — надзиратель
 1965 — Гибель эскадры — контра
 1967 — Цыган — Егорыч

Источники 

Персоналии:Киевский театр им. И. Франко
Похороненные на Байковом кладбище
Участники Великой Отечественной войны